Venta – fiume dell'Europa, tributario del Mar Baltico
 Venta – centro abitato della Lituania
 Javi Venta – calciatore spagnolo

Pagine correlate

 La Venta (disambigua)